Michelia – włoskie czasopismo mykologiczne
 Michelia – rodzaj roślin